Фагерста (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Фагерста — місто у Швеції, у лені Вестманланд.